Panagaeus cruciger  — вид жужелиц из подсемейства Harpalinae.

Описание 
Жук длиной около 11,5 мм. Усики на конце с несколькими рыжеватыми волосками. Надкрылья черные с четырьмя крупными рыжими пятнами. Одна пара расположена близко к основанию, а другая — около вершины.

Распространение 
Вид встречается на востоке США от Нью-Йорка до Флориды. На восток до Техаса.

Примечания

Литература

Ссылки 

 BugGuide Genus Panagaeus

Харпалины
Животные, описанные в 1823 году
Насекомые Северной Америки